Папазов може да се отнася за:

 Дончо Папазов (р. 1939), български мореплавател, икономист, журналист и политик
 Жорж Папазов (1894-1972), български художник
 Иво Папазов (р. 1952), български музикант
 Константин Папазов (р. 1967), български баскетболен треньор
 Начо Папазов (1921-1996), български политик